«Необа́рды» (в 2020 году также встречались названия «Необарды „И́долз“» и «Идолз» — аллюзия на Eagles) — музыкальная группа, квартет, состоящий из авторов-исполнителей Романа Луговых (Ромарио), Павла Пиковского, Василия Уриевского и Павла Фахртдинова. На момент создания группы каждый из её участников уже был известен, как автор-исполнитель: у Ромарио есть «Золотой граммофон», Павел Пиковский покорил «Чартову дюжину», Павел Фахртдинов — лауреат Грушинского фестиваля, а Василий Уриевский является призёром телевизионного шоу «Главная сцена» на канале «Россия 1». Кроме того, участники квартета спонтанно выступали ранее в составе дуэтов и трио

Мы все друзья много лет. Мы всё равно все пересекаемся на одних и тех же мероприятиях, фестивалях, поэтому это [объединение в один проект «Необарды»] — логичный итог.

Весной 2020 года из-за пандемии COVID-19 большие концертные залы закрылись, однако продолжилась работа маленьких площадок, расположенных в том числе в клубах и барах. Наполненный экспромтами дебют квартета состоялся на онлайн-марафоне «Комсомольской правды», призванном поднять настроение меломанам, находящимся на вынужденной самоизоляции. Затем прошла серия концертов в московской гастрорюмочной «Шесть-You-Шесть», вмещающей 36 зрителей. В каждом из концертов помимо квартета участвовал специальный гость — этот приём использовался и в других концертах «Необардов». Гостями концертов были музыканты Алексей Иващенко, Алексей Кортнев, Владимир Кристовский, Максим Леонидов, Андрей Макаревич, Олег Митяев, Алексей Романов, Валерий Сюткин, Владимир Ткаченко, Сергей Чиграков и поэты Леонид Каганов, Сергей Плотов, Вера Полозкова.

Участники и почётные гости российских фестивалей (Грушинский фестиваль, Ural Music Night). Обладатели международной литературно-музыкальной премии «Звёздный билет» в номинации «Музыка» (Аксёнов-фест, 2021).

Отзывы 

Ромарио, Паша Пиковский, Вася Уриевский и Паша Фахртдинов реально лучшие сейчас в направлении бард-рока. Такие разные они: романтичные, лиричные, остроумные, молодые, красивые. Каждый со своим стилем стихосложения и музыкального строя. Короче, улёт!

Это реальный прорыв. Ромарио, Пиковский, Фахртдинов, Уриевский. Давно такого кайфа не ловил.

Это самые лучшие последствия ковида, которые были за последнее время.

Они по накалу эмоций недалеко ушли от восемнадцатилетних. А в музыкальном отношении стоят на более высоком профессиональном уровне, чем основоположники жанра, для которых главной в авторской песне была поэзия, а музыка служила только фоном.

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2020 году
Супергруппы